Altındağ (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Altındağ (stad), de hoofdplaats van het district